Komarów steht für:
 Komarów-Osada, Dorf und Gemeinde der Woiwodschaft Lublin, Polen
 Schlacht von Komarów, Schlacht zwischen Österreichern und Russen 1914

Komarow (auch Komarov; weibliche Form Komarowa/Komarova) ist der Familienname folgender Personen:

 
 Alexei Filippowitsch Komarow (1921–2013), sowjetischer Ruderer und Rudertrainer
 Dmytro Komarow (* 1968), ukrainischer Schachspieler
 Igor Anatoljewitsch Komarow (* 1964), russischer Politiker, Industrieller, Finanzier und Manager

 Jewgeni Wiktorowitsch Komarow (* 1988), russischer Radrennfahrer 
 Kirill Igorewitsch Komarow (* 1992), russischer Biathlet 
 Leo Komarov (Leonid Alexandrowitsch Komarow; * 1987), finnisch-russischer Eishockeyspieler
 
 Lidija Konstantinowna Komarowa (1902–2002), sowjetische Architektin
 Mykola Komarow (* 1961), sowjetischer Ruderer 
 Natalja Wladimirowna Komarowa (* 1955), russische Politikerin
 Nikolai Pawlowitsch Komarow (1886–1937), sowjetischer Staats- und Parteifunktionär
 Sergei Petrowitsch Komarow (1891–1957), sowjetischer Schauspieler und Regisseur
 Stanislawa Stanislawowna Komarowa (* 1986), russische Schwimmerin
 Warwara Dmitrijewna Komarowa (1862–1943), russische Musikwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Wassili Iwanowitsch Komarow (1871–1923), sowjetischer Serienmörder
 Wiktor Stepanowitsch Komarow (1893–1974), russischer Kirchenmusiker und Chorleiter
 

Siehe auch:
 Komárov